Il singolare del torneo di tennis Vitosha New Otani Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale 6–1, 6–2 Barbara Paulus.

Teste di serie

  Katerina Maleeva (semifinali)
  Barbara Paulus (finale)
  Sabrina Goleš (quarti di finale)
  Angeliki Kanellopoulou (primo turno)

 Sandra Wasserman (quarti di finale) 
 Conchita Martínez (campionessa) 
 Ann Devries (semifinali) 
 Iva Budařová (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Vitosha New Otani Open 1988